(1946-2013) est un avocat et militant séparatiste canadien.
 Doug Christie (1970-) est un joueur de basketball américain.